Bagatelle, sinonimo di "inezie", bazzecole, futilità.
 Bagatelle – un antico gioco di biglie, popolare in Francia
 Bagatella – breve composizione musicale di semplice struttura formale
 Bagatelle – stazione della metropolitana di Tolosa in Francia